

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 111, w tym 38 podstawowych
 Nowiny – część miasta Lublin
 Nowiny – część miasta Niemcza
 Nowiny – część miasta Węgrów

Miejscowość na Ukrainie 
 Nowiny – wieś w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego
 Nowiny  – wieś w rejonie korzeckim obwodu rówieńskiego
 Nowiny – wieś w rejonie młynowskim obwodu rówieńskiego
 Nowiny – wieś w rejonie włodzimierskim obwodu wołyńskiego

Miejscowości na Białorusi 
 Nowiny – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa
 Nowiny – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie nieświeskim, w sielsowiecie Horodziej
 Nowiny – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.

Prasa 
 Nowiny – dziennik ukazujący się w południowo-wschodniej Polsce
 Nowiny – czasopismo ukazujące się we Lwowie w latach 1854-1856
 Nowiny – dziennik ukazujący się w Krakowie w latach 1903-1913
 Nowiny – polskie czasopismo ukazujące się w Opolu w latach 1911-1920
 Nowiny – dziennik ukazujący się w Łodzi w latach 1924-1925
 Nowiny – czasopismo ukazujące się w Warszawie w latach 1932-1939 określane jako żołnierska gazeta ścienna
 Nowiny – tygodnik ukazujący się w południowo-zachodniej części województwa śląskiego.
 Nowiny – czasopismo ukazujące się w Warszawie w XIX/XX wieku
 Nowiny – ukazujący się aktualnie miesięczny biuletyn Urzędu Miasta w Wejherowie

Inne 
 Nowiny – nieofic. przysiółek wsi Meszno w pow. lubartowskim, w gminie Michów
 Nowiny – nieofic. przysiółek wsi Nowa Wieś w pow. sztumskim, w gminie Sztum
 Nowiny – przystanek kolejowy w Nowinach, w gminie Susiec, w powiecie tomaszowskim, w województwie lubelskim
 Nowiny – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, starostwie Rymszany

Zobacz też